La edición 101.ª del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 22 de junio y el 5 de julio de 1987 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

Tanto el cuadro individual masculino como el femenino lo iniciaron 128 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 1.354.530 dólares

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el australiano  Pat Cash  logrando su úncio triunfo en un torneo del Gran Slam al imponerse en la final al checoslovaco Ivan Lendl.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense  Martina Navrátilová logrando el octavo de los nueve triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a la alemana  Steffi Graf.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1987